I-ma-t’u Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yixun He, vattendrag, Hebei, 
 Yimatu He (vattendrag i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar